Balham kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Balham, Ardennes,

Storbritannien 

 Balham, England, Greater London,